

Origine 
Le substantif féminin « tchatche », attesté en 1959, est issu du verbe espagnol chacharear « bavarder », d'origine onomatopéique. Le mot désigne d'abord la disposition à parler beaucoup, le bagou, puis (années 1980) la parole populaire des cités, des banlieues. Il a pour dérivé « tchatcher » (1983).

Tchatche: italianisme de l'italien chiacchiera (discussion frivole) passé à l'espagnol au . Première apparition écrite en 1551 et puis commun dans le roman picaresque espagnol.
http://etimologias.dechile.net/?cha.chara#:~:text=La%20palabra%20ch%C3%A1chara%20usada%20com%C3%BAnmente,fr%C3%ADvola%3B%20abundancia%20de%20palabras%20in%C3%BAtiles.&text=Es%20un%20italianismo%20

 Tchatcher : discuter
 Un tchatcheur : une personne bavarde
 Avoir de la tchatche : être bavard, avoir de la discussion, être capable de discuter longuement

Corollaire 
Ce terme ressemble au terme anglais chat (discuter) pour désigner aussi bien un dialogue en direct via les réseaux IRC que les discussions par messagerie instantanée, mais il s'agit d'une coïncidence, l'anglais chat étant une forme courte pour chatter « bavarder », d'origine expressive. À partir des mots tchatche et chat a été créé le néologisme tchat.

Notes et références

Liens internes 
 Messagerie instantanée

Expression argotique